Aviemore steht für:

 Aviemore, Stadt in den schottischen Highlands
 Lake Aviemore, See in Neuseeland
 Lake Aviemore (Südgeorgien), See in Südgeorgien
 Kraftwerk Aviemore, Kraftwerk in Neuseeland
 Aviemore (Schiff), britischer Dampffrachter